Анто́н Ю́рьевич Маку́рин (12 декабря 1994, Томск, Россия) — российский футболист. Выступает на позиции центрального полузащитника за клуб «Новосибирск».

Карьера 
Воспитанник клуба «Томь». В сезоне 2013/14 выступал за молодёжный состав томского клуба. На сезон 2014/15 был заявлен за фарм-клуб команды — «Томь-2», выступавший в первенстве ПФЛ. В 24 матчах за команду в этом сезоне отметился тремя забитыми голами. Сезон 2015/16 также провёл в «Томи-2», где забил четыре гола в 23 матчах. 11 июля 2015 года в матче первенства ФНЛ против «Спартака-2» дебютировал в основном составе «Томи», выйдя на замену Кириллу Погребняку в концовке игры.

Сезон 2016/17 начал вновь в молодёжном составе «Томи», однако зимой был переведён в основной состав команды, после того как из-за финансовых проблем клуб покинуло большое количество футболистов. 11 марта 2017 года дебютировал в РФПЛ, выйдя на замену в матче против ЦСКА. 22 июня 2017 года продлил контракт с томским клубом на 2 года. Первый гол за основной состав забил 12 ноября 2017 года в ворота курского «Авангарда».

В августе 2019 года подписал контракт с клубом «Новосибирск», за который дебютировал 17 числа того же месяца, выйдя на замену в матче против «Сахалина».

Личная жизнь 
10 января 2019 года женился на Дарье.

Клубная статистика

Достижения 
«Томь»
 Бронзовый призёр первенства ФНЛ: 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты России
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Томь-2»
Игроки ФК «Новосибирск»